Pernikářka je název více pražských usedlostí:

 Pernikářka (Smíchov) – pražská usedlost na Smíchově 
 Pernikářka (Dejvice) – pražská usedlost na Hanspaulce